Dardania puede referirse a:

  Dardania, región de Asia menor. 
  Dardania, región de Europa.